Överenhörna kan syfta på:

 Överenhörna socken – en socken i Södermanland i Selebo härad
 Överenhörna landskommun – en tidigare kommun i Södermanlands län 1863–1948
 Överenhörna församling – en församling i Strängnäs stift från medeltiden fram till 1948
 Överenhörna kyrka – en kyrkobyggnad